Kenig ist der Familienname folgender Personen:

 Ariel Kenig (* 1983), französischer Schriftsteller und Dramaturg
 Carlos Kenig (* 1953), US-amerikanischer Mathematiker
 Eugeny Kenig (* 1957), russisch-deutscher Ingenieurwissenschaftler
 Nikolina Kenig (* 1968), nordmazedonische Psychologin
 Tadej Kenig (* 1978), slowenischer Klarinettist
 Wladimir Kenig (1883–1929), polnischer Komponist